Denumirea de Granitovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Granitovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Granitovo, un sat în comuna Belogradcik, regiunea Vidin.